Амировка — название населённых пунктов в России:

 Амировка — деревня в Бардымском районе Пермского края.
 Амировка — посёлок в Новомалыклинском районе Ульяновской области.
 Амировка — разъезд в Новомалыклинском районе Ульяновской области.